

Patronyme 

 Anton Urban, footballeur tchécoslovaque ;
 Charles Urban, producteur, réalisateur, directeur de la photographie et monteur américain ;
 Faye Urban, joueuse  de tennis canadienne ;
 Françoise Urban-Menninger, écrivaine française ;
 Ignaz Urban, botaniste allemand ;
 Jan Urban, footballeur polonais ;
 Jean-Jacques Urban, agriculteur et un homme politique français ;
 Josef Urban, lutteur tchécoslovaque ;
 Karl Urban, acteur néo-zélandais ;
 Keith Urban, chanteur et guitariste australien ;
 Miloš Urban, écrivain, traducteur et rédacteur tchèque ;
 Quentin Urban, kayakiste français ;
 Roland Urban (1939-2016), comédien-cascadeur et coureur-automobile français, devenu réalisateur de cinéma.

Musique 
 Urban, terme qui englobe toute la musique populaire afro-américaine contemporaine
 Urban Trad, un groupe belge de musique
 Urban Sax, un ensemble à base de saxophones

Autre 
 Programme d'initiative communautaire Urban, un programme d'action lancé par l'Union européenne destiné à assurer le développement des quartiers urbains sensibles